Csehország
 Rataje, település a Benešovi járásban
 Rataje, település a Kroměříži járásban
 Rataje, település a Tábori járásban
 Rataje nad Sázavou, település a Kutná Hora-i járásban
 Észak-Macedónia
 Rataje, település Jegunovce községben
 Lengyelország
 Rataje, település az Alsó-sziléziai vajdaságban
 Rataje, település a Mazóviai vajdaságban
 Rataje, Poznań városrésze a Nagy-lengyelországi vajdaságban
 Rataje, település Chodzież megyében, a Nagy-lengyelországi vajdaságban
 Rataje, település Grodzisk Wielkopolski megyében, a Nagy-lengyelországi vajdaságban
 Rataje, település Piła megyében, a Nagy-lengyelországi vajdaságban
 Rataje, település Września megyében, a Nagy-lengyelországi vajdaságban
 Rataje, település a Nyugat-pomerániai vajdaságban
 Rataje, település a Szentkereszt vajdaságban
 Szerbia
 Rataje, Vranje községhez tartozó település